Talcy je místopisné jméno, které může označovat

 francouzskou obec:
 Talcy (Loir-et-Cher) – obec v departementu Loir-et-Cher
 Talcy (Yonne) – obec v departementu Yonne

 ruskou obec:
 Talcy (Irkutská oblast) – osada v Irkutském rajónu Irkutské oblasti
 Talcy (Krasnojarský kraj) – osada v Novosjolovském rajónu Krasnojarského kraje
 Talcy (Novgorodská oblast) – osada v Ljubytinském rajónu Novgorodské oblasti
 Talcy (Seližarovský rajón) – vesnice v Seližarovském rajónu Tverské oblasti
 Talcy (Starický rajón) – vesnice v Starickém rajónu Tverské oblasti

 ruskou řeku:
 Talcy (řeka, Irkutská oblast) – řeka v Irkutské oblasti
 Talcy (řeka, Krasnojarský kraj) – osada v Krasnojarském kraji
 Talcy (řeka, Chakasie) – řeka v Chakasii

 jiné místo v Rusku:
 Talcy (muzeum) – muzeum dřevěné architektury v osadě Ttalcy v Irkutské oblasti
 Talcy (stanice) – železniční stanice na Transsibiřské magistrále v Ulan-Ude